Lista de tufões no Pacífico de 2001

Ligações externas